

Patronyme 

 Paul Desains (1817-1885), physicien français.
 Charles Porphyre Alexandre Desains, peintre et homme delettres français.

Homonymie de patronyme